Contandin peut désigner :
 Fernand Contandin, plus connu sous le nom de Fernandel (1903-1971),  chanteur, acteur et réalisateur français ;
 Francis Contandin, plus connu sous le nom de Fransined (1914-2012), acteur français, frère du précédent ;
 Franck Contandin, plus connu sous le nom de Franck Fernandel (1935-2011),  acteur, chanteur et animateur de radio français, fils de Fernandel.

Voir aussi